Dawson Trotman (1906-1956), évangéliste américain ;
 Zach Trotman (1990-), joueur de hockey sur glace américain ;